Shames est un patronyme porté notamment par :

 Edward Shames (1922-2021), soldat et officier de l'armée américaine ;
 Terry Shames, femme de lettres américaine, auteure de roman policier.